Die Abkürzung AEG steht für:
 Additionsverfahren + Einsetzungsverfahren + Gleichsetzungsverfahren (Merkspruch/Eselsbrücke), siehe auch Liste von Merksprüchen
 Adenocarcinoma of the Esophagogastreal Junction, Unterart der Krebserkrankungen der Speiseröhre, siehe Adenokarzinome des ösophagogastralen Übergangs
 Aek Godang, Flughafen in Indonesien (IATA-Code)
 Double Eagle II, Flughafen in Albuquerque, USA (FAA-Code)
 Albert-Einstein-Gymnasium, Name zahlreicher Schulen; siehe Albert-Einstein-Schule
 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, ehemaliger deutscher Elektrokonzern, siehe AEG, und die darauf zurückgehende Marke für Elektronikgeräte, siehe AEG (Marke)
 Alderac Entertainment Group, ein amerikanischer Spielehersteller
 Alpine Einsatzgruppen, Abteilungen der österreichischen Alpinpolizei, siehe Alpinpolizei
 Allgemeines Eisenbahngesetz
 Anschutz Entertainment Group, ein amerikanisches Unternehmen, Eigentümer vieler Profisport-Vereine
 „AEG-Prinzip“ (Abkürzung für Ausschalten-Einschalten-Geht); siehe Reset
 Automatic Electric Gun, eine Art von Softairwaffen
 AEG (Marke), eine Marke für Elektrogeräte des Unternehmens Electrolux. Geht zurück auf den aufgelösten Elektronik-Konzern AEG.

Aeg ist der Familienname von:
 Raivo Aeg (* 1962), estnischer Politiker

Abkürzung